Лос Ареола има више значења:

 Лос Ареола (Сантијаго Мараватио), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лос Ареола (Пуерто Ваљарта), насеље у савезној држави Халиско у Мексику